В списке представлены Герои Российской Федерации, родившиеся, проживавшие продолжительное время или похороненные на территории Старого Оскола и района.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Старый Оскол)
 Почётные граждане Старого Оскола

Примечания 

Старый Оскол
Списки Героев Российской Федерации